Трир () — немецкая фамилия и топоним. Известные носители:

 Трир, Иоганн (1716—1790) — немецкий органист и композитор.
  (1894—1970) — немецкий филолог.
 Трир, Ханн (1915—1999) — немецкий художник, представитель абстрактного экспрессионизма.

Топоним 
 Трир — старейший город Германии, «Северный Рим»;
 Трир — административный округ в земле Рейнланд-Пфальц в Германии с центром в городе Трир.

См. также 
 Триер